Михаи́л Вла́сов:
 Власов, Михаил Александрович (1924—1986) — советский полный кавалер ордена Славы.
 Власов, Михаил Калистратович (1911 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Власов, Михаил Константинович (1910—1944) — советский капитан, Герой Советского Союза.
 Власов, Михаил Максимович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Власов, Михаил Маркович (1896—1973) — Герой Советского Союза.
 Власов, Михаил Фёдорович (1920—1991) — советский лингвист.